Kim Hyong Jik (; ur. 10 lipca 1894, zm. 5 czerwca 1926) – koreański działacz niepodległościowy w okresie rządów Japonii. Ojciec Kim Il Sunga, przywódcy Korei Północnej w latach 1946–1994, dziadek Kim Dzong Ila i pradziadek obecnego przywódcy Korei Północnej, Kim Jong Una. Syn Kim Bo-Hyona (金輔鉉, 1871–1955)

Życiorys 
Niewiele wiadomo o życiu Kim Hyong Jika. Wiadome jest, że urodzony został 10 lipca 1894 w niewielkiej miejscowości Mungyungbong, położonej 12 kilometrów od Pjongjangu. Kim uczęszczał do szkoły Sungshil (Sungshil School), prowadzonej przez amerykańskich misjonarzy, po której ukończeniu został nauczycielem, a następnie farmaceutą zielarskim. Zmarł w wyniku licznych problemów zdrowotnych, w tym odmrożeń III stopnia.

Wiadome jest, że Kim wraz z żoną byli chrześcijanami. Istnieją również dowody na to, że jego syn, Kim Il-Sung, chodził na nabożeństwa jako nastolatek, a dopiero później został ateistą.

Genealogia

Przypisy 

Ludzie związani z Koreą Północną
Urodzeni w 1894
Zmarli w 1926